nastawnia (kolejnictwo)
 nastawnia (elektrownia)